Primer Tractat de Brömsebro (1541)
 Tractat de Brömsebro (1645) també conegut com a Pau de Brömsebro